Эле́на Рана́лди Ноге́йра (; род. 24 мая 1966, Сан-Паулу, Бразилия) — бразильская актриса.

Биография 
Элена Раналди Ногейра родилась 24 мая 1966 года в Сан-Паулу (Бразилия) в семье экономиста Марселу ди Оливейра Ногейра и домохозяйки Элены Раналди. У Элены есть четверо сестёр, не считая старшей Сюзанны Раналди (1965—1985), которая умерла от рака.

Карьера 
В 1990 году Элена начала кинокарьеру и прославилась с ролью Яры Стайн из телесериала «Хозяйка судьбы» (2004—2005).

В 1996 году Элена вела раздел тележурнала «Фантастико» на телеканале «Глобо» по очереди с Педру Биалом. Мне очень нравилось, но поначалу я отказалась, когда меня пригласили, . После этого она получила приглашение из отдела журналистики этого канала, но дирекция хотела, чтобы в обязанности и заботы Элены не входило содержание программы и новостей, чтобы она была просто ведущей. Элена боялась, что эта работа могла повредить её кинокарьере.

Личная жизнь 
В 1994—2004 года Элена была замужем за режиссёром Рикарду Вэддингтоном (род.1960). В этом браке Раналди родила своего первенца — сына Педру Вэддингтона (род.1995).

В 2008—2010 года Элена была замужем за Максом Сеттом.

Примечания

Ссылки